Артиллерийский журнал — официальный орган артиллерийского ведомства Российской империи и Главного артиллерийского управления Красной Армии, позже Советской Армии ВС Союза ССР. С 2022 года возрождён выпуск периодического издания, как рецензируемого научного журнала, в котором публикуются оригинальные статьи по актуальным проблемам военных, военно-технических и военно-специальных наук Вооруженных Сил Российской Федерации.

История 

Издавался с мая 1808 года по 1812 годы. Изначально тиражи были невелики (первые номера распределялись по 165 подписчикам, к концу 1808 года их количество увеличилось до 367 человек).

Вновь издавался с 1839 года. До 1 января 1860 года журнал выходил шесть раз в год.

В 1856 году была учреждена должность редактора журнала.

С 1860 года журнал стал выходить ежемесячно, тиражом 3000 экземпляров.

В 1875—1885 годах должность редактора журнала занимал генерал А. М. Беляев.

После Октябрьской революции 1917 года издавался различными управлениями РККА.

В июле 1941 года влился в журнал «Техника и вооружение», но с июня 1942 — снова стал самостоятельным журналом. Имел тираж 15 тысяч экземпляров, редактором в это время был H. H. Воронов.

В сентябре 1960 года был объединён с другими журналами в общевойсковой журнал «Военный вестник».

С августа 2022 года издается один раз в квартал Михайловской военной артиллерийской академией Министерства обороны Российской Федерации.

Примечания

Литература 

 Артиллерийский журнал: [Хронологический список русских периодических изданий. № 425] // Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати, 1703—1900 гг.: Материалы для истории русской журналистики: В 2 кн. — Репр. 1915 г. — М.: Лит. обозрение, 1995. — Т. 1. — С. 95. — С доп. по т. 2 того же изд.

Ссылки 
 Артиллерийский журнал в формате PDF в библиотеке Царское Село
 Артиллерийский журнал редакционная страница на официальном портале Михайловской военной артиллерийской академии 

Ежемесячные журналы Российской империи
Ведомственные журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1808 году
Печатные издания, закрытые в 1960 году
Военные журналы Российской империи
Военные журналы СССР